Rosendahl ist der Name folgender Orte:

 die Gemeinde Rosendahl im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Stadt Ahlen im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Gemeinde Mildstedt im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein

Rosendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Rosendahl (* 1959), schwedische Skilangläuferin
 Bernhard Wilhelm Rosendahl (1804–1846), deutscher Maler
 Carl Rosendahl (1852–1917), deutscher Konteradmiral und Gouverneur von Kiautschou (1898–1899)
 Carl Otto Rosendahl (1875–1956), US-amerikanischer Botaniker
 Charles E. Rosendahl (1892–1977), US-Admiral, Luftschiffer
 Erich Rosendahl (1866–1952), deutscher Heimatforscher, Journalist und Autor
 Gerd Rosendahl (* 1956), deutscher Handballspieler
 Gunnar P. Rosendahl (1919–1996), dänischer Zivilingenieur
 Hans Rosendahl (1969–2021), schwedischer Schwimmer
 Heide Ecker-Rosendahl (* 1947), deutsche Leichtathletin
 Heinz Rosendahl (1920–2006), deutscher Leichtathlet
 Hugo Rosendahl (1884–1964), deutscher Jurist und Politiker
 Oskar Rosendahl (1876–1941), deutscher Architekt
 Philip Rosendahl (1893–1974), dänischer Beamter und Landsfoged von Grönland
 Saskia Rosendahl (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Wilfried Rosendahl (* 1966), deutscher Bioarchäologe, Geowissenschaftler und Kulturmanager
 Wilfried Rosendahl (Jurist) (1922–1976), deutscher Richter am Bundesverwaltungsgericht

Weitere Verwendungen:
 die Rosendahl Design Group ist ein dänischer Hersteller von Uhren, Schmuck und Haushaltsartikeln

Siehe auch:
 Rosental
 Rosenthal
 Rosendal
 Roosendaal